

Nederland
Heerlijkheid Wisch, een voormalige bannerij-heerlijkheid in het Graafschap Zutphen
Wisch (Gelderland), een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
Kasteel Wisch, een kasteel in Terborg, Gelderland
Lijst van heren en vrouwen van Wisch, een lijst van heren en vrouwen van Wisch
Oud-Wisch, een verdwenen kasteel in De Heuven, Gelderland
Ter Wisch, een gehucht in de Nederlandse provincie Groningen

Duitsland
Wisch (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Wisch (Noord-Friesland), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein